„Нисан Микра“ (Nissan Micra) е модел малки автомобили (сегмент B) на японската компания „Нисан“, произвеждан в пет последователни поколения от 1982 година насам.

Той заменя модела „Нисан Чери“ и се предлага като хечбек (в някои поколения има и варианти кабриолет, седан и комби). От третото си поколение моделът използва обща платформа с „Рено Клио“.

Второто поколение на модела е обявено за „Автомобил на годината“ в Европа през 1993 година.

Бележки 

Малки автомобили
Микра